Chelidonium (planten), een geslacht van planten uit de papaverfamilie
Chelidonium (kevers), een geslacht van boktorren